Jules Joffrin (metrostation), een metrostation in Parijs
 Jules Joffrin (politicus) (1846-1890), een Franse politicus